Подгурская ратуша () — ратуши бывшего города Подгуже (сегодня — часть Кракова).

 Подгурская ратуша — здание, построенное в начале XIX века;
 Подгурская ратуша — здание, построенное в 1854 году.